Топачевский, Александр Викторович (1897—1975) — советский и украинский ботаник и гидробиолог, академик АН УССР.
 Топачевский, Андрей Александрович (род. 1939) — современный украинский писатель, публицист, кинодраматург.
 Топачевский, Вадим Александрович (1930—2004) — советский зоолог и палеонтолог, териолог, академик НАН Украины, профессор.